Hrvatska:
 Cicvare (Pakrac), gradsko naselje Pakraca
 Cicvare (Skradin), gradsko naselje Skradina